Младореформа́торы — общее обозначение группы молодых экономистов-либералов, положивших начало реформированию России в начале 1990-х годов.

Правительством молодых реформаторов изначально называлось правительство Егора Гайдара (1991—1992), затем Сергея Кириенко (1998). В 1997 году «молодыми реформаторами» называли вице-премьеров Анатолия Чубайса и Бориса Немцова. Часто термин «молодые реформаторы» использовался для противопоставления различных команд в Правительстве, например, «молодые реформаторы» против «красных директоров».

Это определение стало использоваться в том числе применительно к правительственным партиям других государств, например, в публикациях о противостоянии различных политических команд (старой и новой формации) в иностранных правительствах.

См. также 
 Экономические реформы в России (1990-е годы)
 Либерализация цен в России
 Реформы правительства Ельцина — Гайдара
 Чикаго-бойз
 
 Шоковая терапия

Примечания

Ссылки 
 http://krasvremya.ru/mladoreformatory-i-podlinnaya-cena-ix-reform/

Экономические реформы в России в 1990-е годы